Paulette Arnoux est une actrice française née à Avignon le , morte dans le 13e arrondissement de Paris le .

Biographie

Filmographie 
 1946 : Au pays des cigales de Maurice Cam
 1949 : Branquignol de Robert Dhéry : la femme du spectateur sourd
 1951 : Au fil des ondes de Pierre Gautherin (court métrage)
 1955 : Série noire de Pierre Foucaud : Simone
 1956 : Mannequins de Paris d'André Hunebelle : la bonne de Véronique
 1957 : Les Collégiennes d'André Hunebelle
 1957 : Amour de poche de Pierre Kast
 1959 : Drôles de phénomènes de Robert Vernay : Ambroisine
 1960 : Tête folle de Robert Vernay : la bonne
 1961 : Les filles sèment le vent de Louis Soulanes
 1962 : Jusqu'à plus soif de Maurice Labro :  Romphaire

Références

Liens externes 
 
 Paulette Arnoux sur lesgensducinema

Actrice française de cinéma
Naissance en janvier 1925
Naissance à Avignon
Décès en août 2005
Décès à 80 ans
Décès dans le 13e arrondissement de Paris